Ліше́ль Марі́ (, 24 листопада 1981, Праірір Грув), справжнє ім'я  — Ше́ролд Бойл () — американська порнозірка і модель.

Біографія 
Лішель Марі народилася 24 листопада 1981 року в містечку з трохи більше, ніж двухтисячним населенням Праірір Грув, Арканзас, США.

У 2000 році починає кар'єру моделі. За словами самої актриси, в порно вона дебютувала в 21 рік, але її перший офіційний фільм датований тільки 2007 роком. З тих пір Лішель Марі працює для безлічі студій, переважно знімаючись у сценах для Brazzers, Bangbros і Reality Kings.

Фільмографія 
 Trust Justice 2 (2007)
 Tits Ahoy 6 (2007)
 The Doll House 3 (2007)
 Pornstars Like It Big (2007)
 My First Sex Teacher #11 (2007) (as Lachelle)
 Fucking Me POV 3 (2007)
 Busty Loads (2007)
 Bitches (2007)
 Big Tits at Work (2007)
 Sinister Surprises for Hapless Heroines (2007)
 Bound and Gagged Costume Beauties (2007) .... Cowgirl
 Naked Beauties Held in Bondage (2007)
 Lena's Tickling Vendetta (2007)
 Meet the Twins 12 (2008)
 Mayhem Explosions 8 (2008)
 Kirsten's Favorites (2008)
 Double Decker Sandwich 11 (2008)
 Born 2 Porn (2008)
 Big Boob Orgy (2008)
 Barely MILF (2008)
 Chloro Bondage Trickery! (2008) .... Chloroformed Mistress
 Wrap-Happy Model Captors! (2008)
 Binding Contracts for Business Girls! (2008)
 Cockstar (2008) .... Rock Gang
 Working Women Bound and Gagged by Thieving Men (2008)
 The Kidnapping of Lindsay Marie (2008) .... Investigative Reporter
 Pornstars Like It Big 6 (2009)
 Doctor Adventures 4 (2009)
 Amy Azurra's Pyjama Party (2009)

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Арканзасу
Американські порноакторки